Iotapa est un nom féminin que porte plusieurs reines et princesses aux  et  appartenant ou liées aux dynasties de Commagène, d'Émèse ou d'Atropatène. Ce nom vient de Youtâb (persan: یوتاب yutâb ) qui, selon le Dictionnaire Dehkhoda, signifie « brillant et unique ». La translittération du nom est Iotapa ou Jotapa, Iotape ou Jotape (grec ancien : Ἰωτάπη).

Commagène 

Un certain nombre de membres de la famille royale de Commagène se sont appelées Iotapa. Elles decendent toutes de Iotapa d'Atropatène :

 () Iotapa d'Atropatène (née en 43 av. J.-C.), fille du roi Artavasdes  de Medie Atropatène, elle est l'épouse d'Alexandre Hélios, le fils que Marc Antoine a eu avec Cléopâtre VII, puis se marie avec le roi Mithridate III de Commagène.
 ()  (née vers 20 av. J.-C.), fille du roi Mithridate III de Commagène et de la reine Iotapa d'Atropatène (1), qui a épousé son frère ou demi-frère Antiochus .
 () Iotapa (épouse de Sampsiceramus II) (née vers 20 av. J.-C.), autre fille du roi Mithridate III de Commagène et de la reine Iotapa d'Atropatène (1), mariée au roi syrien Sampsiceramus II d'Emèse.
 ()  (qui vécut au ), fille du roi Sampsiceramus II d'Émèse et de la reine Iotapa (épouse de Sampsiceramus II) (3), qui épousa le prince hérodien Aristobule le Mineur.
 ()  (d'avant 17 à environ 52), fille du roi Antiochus III de Commagene et de la reine Iotapa (épouse d'Antiochus III) (2), qui épousa son frère le roi Antiochus IV de Commagène.
 ()  (née vers 45), fille du roi Antiochos IV de Commagène et de la reine Julia Iotapa (fille d'Antiochus III) (5), qui épousa Caius Julius Alexander, fils du prince hérodo-hasmonéen Caius Julius Tigranes, un arrière-petit-fils d'Hérode le Grand et de la reine Mariamne l'Hasmonéenne, plus tard la reine de Cetis, une petite région de Cilicie.
 ()  (née vers 80), fille du roi Gaius Julius Alexander et de la reine Julia Iotapa (fille d'Antiochus IV) (6) de Cetis, qui a épousé Caius Iulius Quadratus Bassus, sénateur Galate d'Anatolie.

Les Iotapa d'Émèse et de Commagène 

 Julia Mamaea  d'Émèse épouse Polémon II du Pont à un moment inconnu.

Références 
 .